CBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Condobolin / Condoblin (Australia)